

Astronomia
 12040 Jacobi – asteroide della fascia principale

Matematica 
Metodo di Jacobi – metodo per la soluzione di problemi di algebra lineare, ideato da Carl Jacobi

Persone 
Abraham Jacobi (1830-1919) – medico tedesco, padre della pediatria
Aldo Jacobi (XVIII secolo) – naturalista islandese
Carl Gustav Jakob Jacobi (1804-1851) – matematico tedesco
Carl Wigand Maximilian Jacobi (1775-1858) – medico tedesco, figlio di Friedrich Heinrich
Derek Jacobi (1938) – attore britannico
Dezideriu Jacobi (1900-1924) – calciatore rumeno
Ernst Jacobi (1933) – attore e doppiatore tedesco
Frederick Jacobi (1891-1952) – compositore statunitense
Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) – filosofo tedesco
Hans-Jürgen Jacobi (1950) – ex pesista e discobolo tedesco
Henrik Jacobi (1725-1796) – metallurgo tedesco
Hermann Jacobi (1850-1937) – orientalista tedesco
Joe Jacobi (1969) – ex canoista statunitense
Johann Georg Jacobi (1740-1814) – poeta e letterato tedesco, fratello di Friedrich Heinrich
Júlio César Jacobi (1986) – calciatore brasiliano
Lotte Jacobi (1896-1990) – fotografa tedesca naturalizzata statunitense
Lou Jacobi (1913-2009) – attore canadese
Moritz Hermann von Jacobi (1801-1874) – fisico tedesco
Viktor Jacobi (1883-1921) – compositore ungherese

Altro 
jacobi – unità di misura per l'intensità di corrente elettrica tale che decomponendo l'acqua si produce in un secondo un cm3 di gas tonante